Música: Música house, estil de música
 Televisió: House, MD, sèrie de televisió estatunidenca
 Toponímia: House (Nou Mèxic), localitat estatunidenca